Nataša Zvereva (bje. Наталля Маратаўна Зверава, Minsk, 16. travnja 1971.) bjeloruska je tenisačica.

Životopis
Zvereva je u svojoj karijeri igrala 19 finala WTA turnira, a osvojila ih je samo četiri. Puno veće uspjehe imala je u igri parova igrala je 31 Grand Slam finale i osvojila 19 titula, uz to ima i čak 80 osvojenih WTA turnira.
U paru zajedno s Gigi Fernández osvojila je najviše turnira još od para Navratilova - Shriver. Zvereva je trenutno izbornica bjeloruske Fed Cup reprezentacije.  Dana 12. srpnja 2010., Zvereva je primljen u Međunarodnu tenisku Kuću slavnih zajedno s Gigi Fernández.

Osvojeni turniri

Pojedinačno (4 WTA)

Osvojeni turniri

Izgubljena finala

Rezultati na Grand Slam turnirima

Pojedinačno

A = nije se natjecala.

SR = omjer igranih turnira i osvojenih turnira.

Parovi

Izvori

Vanjske poveznice 
WTA profil
Fed kup profil 

Bjeloruski tenisači